São Silvestre (Coimbra), een plaats in Portugal
 São Silvestre (hardloopwedstrijd), een hardloopwedstrijd in São Paulo, Brazilië